Kevin Quick (né le  à Buffalo, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel  américain de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Wolverines du Michigan || NCAA ||21 ||2 ||2 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Admirals de Norfolk || LAH ||18 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Lynx d'Augusta || ECHL ||18 ||2 ||4 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Jackals d'Elmira || ECHL ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||0 ||1 ||1 ||0
|-  
| 2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH ||49 ||1 ||8 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Lightning de Tampa Bay || LNH ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Admirals de Norfolk || LAH || 47|| 0|| 4|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Admirals de Norfolk || LAH || 45|| 0|| 15|| 15|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012 || Admirals de Norfolk || LAH || 14|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Everblades de la Floride || ECHL ||34 ||0 ||10 ||10 || 4|| 16|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
| 2012-2013 || IceHogs de Rockford||LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 64|| 3|| 14|| 17|| 28 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 10|| 0|| 4|| 4|| 10|| 4 || 0 || 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Dundee Stars || EIHL || 60|| 4|| 23|| 27|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Fuel d'Indy || ECHL || 37 || 1 || 12 || 13 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 9 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Nottingham Panthers || EIHL || 14 || 1 || 5 || 6 || 6 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || China Dragon || Asia League ||48 ||7 ||29 ||36 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinstions

ECHL 

 Il remporte la Coupe Kelly avec les Everblades de la Floride en 2011-2012

Elite Ice Hockey League 

 Champion des séries éliminatoires avec les Nottingham Panthers en 2015-2016

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Buffalo (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des IceHogs de Rockford
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Fuel d'Indy
Joueur des Dundee Stars
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des China Dragon